Джон де Бошан (; 20 января 1329/1330 — 8 октября 1361) — английский аристократ, 3-й барон Бошан из Сомерсета, участник Столетней войны.

Биография 
Джон де Бошан принадлежал к старинной семье нормандского происхождения. Его родителями были Джон де Бошан, 2-й барон Бошан из Сомерсета, и Маргарет Сент-Джон, дочь Джона Сент-Джона, 1-го барона Сент-Джона из Бейзинга, и Изабеллы Куртене. Джон унаследовал титул и земли отца в 1343 году. В 1359 году он участвовал в военных действиях в Гаскони, в 1360 году был назначен адмиралом флота. Он был женат на Элис де Бошан, дочери Томаса де Бошана, 11-го графа Уорика, и Кэтрин Мортимер. Этот брак остался бездетным.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бошаны
Бароны Бошан
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны